Алексей Петрович Калинин:
 Калинин, Алексей Петрович (купец) (1830—1913) — яранский купец и меценат.
 Калинин, Алексей Петрович (спортсмен) (1914—1994) — советский футболист.